

Biografia 

Vincitrice di sette titoli nel singolare e tre titoli nel doppio nel circuito ITF, il 10 novembre 2014 ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA piazzandosi 243º. Il 25 maggio 2015 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio alla posizione n°269.

Ha ricevuto una wildcard per giocare nel doppio all'Open di Francia 2014 in coppia con Constance Sibille. Ha anche ricevuto una wildcard nel torneo di qualificazione singolare; dopo aver perso un solo game nel primo turno contro Kristína Kučová, è stata poi eliminata nel secondo turno da Michelle Larcher de Brito.

Altri progetti

Collegamenti esterni